Guillermo I Sanudo (fallecido en aprox. 1323) fue el cuarto duque de Naxos desde 1303 hasta su muerte. Era el hijo y sucesor de Marco II.

El padre de Guillermo consiguió readquirir algunos territorios que había perdido poco antes de dejar intacto el ducado a su hijo. El hijo y sucesor de Guillermo , Nicolás, fue uno de los pocos caballeros en escapar de la batalla del río Cefiso en 1311. Sus otros hijos eran Juan I y Marco Sanudo, señor de Milos.

Fuentes 
Setton, Kenneth M. (general editor) A History of the Crusades: Volume II - The Later Crusades, 1189 - 1311. Robert Lee Wolff and Harry W. Hazard, editors. University of Wisconsin Press: Milwaukee, 1969.
Setton, Kenneth M. (general editor) A History of the Crusades: Volume III - The Fourteenth and Fifteenth Centuries. Harry W. Hazard, editor. University of Wisconsin Press: Madison, 1975.

Duques de Naxos
Casa de Sanudo